Like a Prayer:

 Like a Prayer — четвёртый студийный альбом Мадонны.
 Like a Prayer — первый сингл американской певицы Мадонны с её четвёртого студийного альбома Like a Prayer.